Stayin' power (Neil Young) (1981), single van Neil Young
 Staying power (Queen) (1982), nummer van Queen
 Staying power (Barry White) (1999), muziekalbum van Barry White
 Staying power (Judith Cutler) (1999), roman van Judith Cutler
 Staying power: The history of black people in Britain (1984), een boek van Peter Fryer